County Laois - County in Ierland
 Laois (kiesdistrict)
 Laois GAA